Haruka Kaji e Junri Namigata erano le campionesse in carica dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Alicia Barnett e Olivia Nicholls hanno sconfitto Harriet Dart e Rosalie van der Hoek con il punteggio di 5-7, 6-3, [10-1].

Teste di serie 

  Alicja Rosolska /  Erin Routliffe (primo turno)
  Monica Niculescu /  Raluca Olaru (quarti di finale)

 Anna Bondár /  Greet Minnen (quarti di finale, ritirate) 
 Nadiia Kičenok /  Tereza Mihalíková (quarti di finale)

Wildcard 

  Cadence Brace /  Marina Stakusic (primo turno)

<ol start="2">
 Kayla Cross /  Victoria Mboko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Championnats de Granby 2022